Пятый розыгрыш Кубка обладетелей кубков прошёл со 2 сентября 1964 по 19 мая 1965 года. Победу в турнире одержал английский «Вест Хэм Юнайтед», обыгравший в финале клуб «Мюнхен 1860» (ФРГ).

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровки

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Финал

Ссылки
 
 Кубок кубков 1964-65 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1964 году
Футбол в Европе в 1965 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА